Ferenc Szekeres
 Imre Szekeres
 Pál Szekeres
 Tamás Szekeres